Head to Toe (The Breeders), een ep van The Breeders
Head to Toe (Lisa Lisa and Cult Jam), single van Lisa Lisa en Cult Jam dat verscheen op hun album Spanish Fly